bleke ruskokermot
 egale ruskokermot
 gestreepte ruskokermot
 gewone ruskokermot
 zeeruskokermot
 zompruskokermot